BJF steht für:
 Bundesverband Jugend und Film
 Flughafen Båtsfjord (IATA-Code), Flughafen in Nordnorwegen
 Haltepunkt Jacobsdorf (Mark) (DS100-Code), Bahnhof der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn

bjf steht für:
 Barzani Jewish Neo-Aramäisch (ISO-639-3-Code), eine der nahezu ausgestorbenen Neo-Aramäischen Sprachen im Irak

Abkürzung